Финальный раунд XXVIII чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд прошёл с 20 по 29 сентября 2013 года в четырёх городах Дании (Копенгагене, Орхусе, Оденсе и Хернинге) и трёх городах Польши (Гданьске, Сопоте и Гдыне).

В турнире приняли участие 16 сборных: 2 команды-хозяйки ( и ), 5 команд, получивших путёвки по итогам предыдущего чемпионата Европы (, , ,  и ), 6 победителей второго раунда отборочного турнира (, , , ,  и ) и 3 победителя третьего раунда квалификации (,  и ).

Победу на чемпионате впервые в своей истории одержала сборная России (ранее россияне на чемпионатах Европы трижды выигрывали серебро и трижды бронзу).

Квалификация 

Отборочный турнир чемпионата проходил в три этапа. Победителями первого раунда стали сборные Румынии, Израиля, Великобритании, Хорватии и Швеции, обыгравшие в стыковых матчах соответственно сборные Кипра, Андорры, Албании, Швейцарии и Люксембурга.

На втором этапе квалификации 24 команды были разбиты на 6 групп. Сборные, занявшие по итогам двухкруговых соревнований первые места в группах, стали финалистами ЕВРО-2013.

Сборные, занявшие вторые места в группах, вышли в третий раунд, где провели стыковые матчи за три оставшиеся путёвки в финальную стадию чемпионата. Игры завершились со следующими результатами: Греция — Бельгия — 0:3, 3:2 (золотой сет — 12:15), Хорватия — Словения — 1:3, 0:3, Турция — Латвия — 3:0, 2:3 (золотой сет — 15:10).

Жеребьёвка финального раунда состоялась 15 октября 2012 года в Копенгагене.

Финальный раунд

Составы команд

Арены 
Дания и Польша были объявлены организаторами финального турнира XXVIII чемпионата Европы 16 октября 2010 года в Любляне. За право принять ЕВРО-2013 с ними соперничала совместная заявка Финляндии и Эстонии.

Решающие матчи чемпионата прошли в Копенгагене на национальном футбольном стадионе «Паркен».

Предварительный этап 

Победители групп предварительного этапа напрямую вышли в четвертьфинал, где к ним присоединились победители матчей первого раунда плей-офф между командами, занявшими 2-е и 3-е места в группах.

Группа A (Оденсе)

Группа B (Гданьск — Сопот)

Группа C (Хернинг)

Группа D (Гдыня)

Плей-офф

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Индивидуальные призы 

Призом Fair Play Award был награждён связующий сборной Сербии Никола Йовович.

Итоговое положение 

Финалисты турнира, сборные России и Италии, завоевали право выступить на чемпионате мира 2014 года.

Пять сильнейших команд отобрались в финальный раунд следующего чемпионата Европы (без учёта Болгарии и Италии, объявленных его организаторами).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2013